Loaf steht für folgende Künstlernamen:
 Dej Loaf (* 1991), US-amerikanische Rapperin und Songwriterin
 Meat Loaf (1947–2022), US-amerikanischer Rocksänger und Schauspieler

Sonstiges:
 Loaf Rock, Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis